Stjepan Grgac (brigadir HV)
Stjepan Grgac (biciklist)